KTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dampier-karratha (Western Australia) (Australia)
 KTA – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Kirov Air Enterprise, Aeroporto di Kirov (Russia)